Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2009 го́да () — 18-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Турнирная таблица

 «Латвийский университет» опережает «Виесулис» по результатам личных встреч (2:1 и 1:1).
 «Ригас сатиксме» опережает «Сакрет/Мантию» по результатам личных встреч (9:2 и 0:4).

Курземе 
Время проведения: 30 августа — 27 сентября

|}

Латгале 
Время проведения: 29 мая — 25 сентября

Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

 «Фортуна» опережает «Стайцелес Бебри» по результатам личных встреч (6:2 и 2:4).

Земгале 
Время проведения: 7 мая — 24 сентября

Турнирная таблица

* После 4-го тура команда «Елгава-2» отказалась от дальнейшего участия в турнире, тем самым, результаты были аннулированы.
** Команда «Юрмала-2» отозвала свою заявку до первой проведённой игры.

Северо-Восток 
Турнирная таблица

Даугавпилс 
Время проведения: 5 июня — 4 сентября

Турнирная таблица

Ни одна команда не проявила желания принять участие в финальном турнире.

Финальный турнир 
Все матчи финального турнира проходили на стадионе «Аркадия» в Риге.

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2009
 Первая лига Латвии по футболу 2009
 Кубок Латвии по футболу 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Результаты финального турнира на сайте Латвийской футбольной федерации
 Статистика сезона на RSSSF

2009
Футбол в Латвии в 2009 году